Burgemeister ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Burgemeister ist ein Berufsname, der sich auf den Bürgermeister bezieht.

Varianten 
 Burgermeister
 Bürgermeister

Namensträger 
 Alfred Burgemeister (1906–1970), deutscher Politiker (CDU)
 Bernd Burgemeister (1945–2008), deutscher Fernsehproduzent
 Burghard Burgemeister (1925–2003), deutscher Bibliothekar
 Carl Burgemeister (1868–1927), deutscher Architekt und Bauunternehmer
 Ludwig Burgemeister (1863–1932), deutscher Architekt, Landesbaurat und Provinzialkonservator
 Otto Burgemeister (1883–1957), deutscher Politiker (SPD)
 Sven Burgemeister (* 1966), deutscher Filmproduzent

Weblinks 
 

Familienname
Deutscher Personenname
Berufsname